Николай Васильевич Рубин (1873, Касимов, Рязанская губерния — не ранее 1918) — протоиерей Православной российской церкви, благочинный храмов 2-го округа Саратова, инспектор духовных семинарий.

Биография 
Родился в семье священника. Жена — Александра Ивановна (скончалась в 1915 году), дети — Галина, Сергей, Елена.
Окончил Рязанскую духовную семинарию (1893) и Московскую духовную академию со степенью кандидата богословия (1897).

Иерей, настоятель Кирилло-Мефодиевского домового храма, законоучитель (1897), классный наставник и библиотекарь в Красноуфимском промышленном училище Пермской губернии, заведующий воскресной школой (1898), награждён набедренником (1900).

Законоучитель во 2-й саратовской мужской гимназии (1900—1911), преподаватель педагогики (1900—1902) и член совета (1905—1911) в Иоанникиевском епархиальном женском училище, настоятель Крестовоздвиженского (Казачьего) храма (1901), затем Нерукотворенно-Спасского храма (1904) в Саратове, участник епархиальных съездов (1902—1905), награждён скуфьей, член епархиальных Ревизионного комитета (1903) и Училищного совета, Издательской комиссии и Духовно-просветительского отдела Братства святого Креста, Уездной санитарно-исполнительной комиссии.

Благочинный храмов 2-го округа Саратова, затем помощник городского благочинного, законоучитель и член хозяйственного комитета в саратовской Мариинской женской гимназии, председатель окружного училищного съезда (1904).

Помощник начальника Урмийской миссии, редактор журнала «Православная Урмия» (1911), уволен как неподошедший к должности.

Инспектор Тобольской духовной семинарии (1912).

Инспектор Нижегородской духовной семинарии (1914).

Протоиерей штаба 2-й армии, помощник председателя II Всероссийского съезда военного и морского духовенства (1917).

В 1917—1918 годах член Поместного Собора Православной Российской Церкви по избранию от военного и морского духовенства, участвовал во всех трёх сессиях, член III, XIII, XIX Отделов.

Сочинения 
Атурайе // Православная Урмия. 1912. № 4-5.

Источники 
 РГИА. Ф. 802. Оп. 11. 1912. Д. 210; ГА Саратовской обл. Ф. 245. Оп. 1. Д. 144; Ф. 135. Оп. 1. Д. 9269; ЦА Нижегородской обл. Ф. 570. Оп. 559. Д. 86.
 Пермские епархиальные ведомости. 1900. № 8/9. С. 1.
 Адрес-календарь Саратовской губ. 1903. С. 198; 1906. С. 72.
 Саратовские епархиальные ведомости. 1904. № 15
 Адрес-календарь. Общая роспись начальствующих и прочих должностных лиц по всем управлениям в Российской Империи. СПб., 1907. Ч. 1. С. 1206; 1911. Ч. 1. С. 1433; 1916. Ч. 1. С. 1298.
 Памятная книжка Саратовской губ. 1907. С. 43, 95, 139, 141, 144.
 Саратовский духовный вестник. 1907. № 11; 1910. № 31, 43.
 Справочная книжка и адрес-календарь Нижегородской губ. 1914. Ч. 1. С. 122; 1915. Ч. 1. С. 104.
 Всероссийский церковно-общественный вестник. 1917. 11 июля. С. 3.
 Документы Священного Собора Православной Российской Церкви 1917—1918 годов. Т. 27. Члены и делопроизводители Собора: биобиблиографический словарь / отв. ред. С. В. Чертков. — М.: Изд-во Новоспасского монастыря, 2020. — 664 с. — ISBN 978-5-87389-097-2.

Протоиереи
Участники Поместного собора Православной российской церкви (1917—1918)
Выпускники Московской духовной академии
Выпускники Рязанской духовной семинарии